El Toll (Hortoneda), surgència d'aigua d'Hortoneda
 El Toll de Pera, camp de conreu de secà de Conca de Dalt
 El Toll (Moià), masia de Moià
 Els Plans del Toll, masia de Moià
 Coves del Toll, coves prehistòriques situades a Moià
 Museu Arqueològic i Paleontològic-Coves del Toll de Moià, museu de Moià
 Circuit El Toll, antic circuit de motocròs de Moià